Ingdahl är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Leif Ingdahl
 Yvonne Ingdahl

Svenska efternamn